A szám címvédője a Serena Williams–Venus Williams-testvérpár volt, ők azonban Serena sérülése miatt nem indultak ebben a számban. A tornagyőzelmet az amerikai Vania King és a kazah Jaroszlava Svedova párosa nyerte, miután a döntőben szetthátrányból fordítva, a döntő játszma rövidítésében legyőzték az amerikai Liezel Huber és az orosz Nagyja Petrova párosát.

Kiemeltek 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (negyeddöntő)
  Liezel Huber /  Nagyja Petrova (döntő)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (első kör)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (harmadik kör)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (negyeddöntő)
  Vania King /  Jaroszlava Svedova (győztesek)
  Csan Jung-zsan /  Cseng Csie (elődöntő)
  Anabel Medina Garrigues /  Jen Ce ''(második kör)

<li>  Cara Black /  Anastasia Rodionova (elődöntő)
<li>  Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (harmadik kör)
<li>  Alisza Klejbanova /  Jekatyerina Makarova (második kör)
<li>  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (harmadik kör)
<li>  Monica Niculescu /  Sahar Peér (harmadik kör)
<li>  Jelena Vesznyina /  Vera Zvonarjova (negyeddöntő)
<li>  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (negyeddöntő)
<li>  Hszie Su-vej /  Peng Suaj (második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 
 

N2